Alfenas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alfenas (ort), Minas Gerais, 
 Alfenas (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar